Sąsiedzi – serial animowany
 Sąsiedzi – polski serial komediowy
 Sąsiedzi – australijska opera mydlana
 Sąsiedzi – amerykański film komediowy z 1920 z udziałem Bustera Keatona
 Sąsiedzi – dramat fabularny z 1969 w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego
 Sąsiedzi – film fabularny z 1981 w reżyserii Johna G. Avildsena z Danem Aykroydem
 Sąsiedzi – amerykańska komedia z 2014 roku w reżyserii Nicholasa Stollera
 Sąsiedzi – Festiwal Teatrów Europy Środkowej
 Sąsiedzi – książka Jana Grossa
 Sąsiedzi – szantowa grupa muzyczna